Константи́н Его́рович Мако́вский (, Москва — , Петроград) — русский живописец, один из ранних участников товарищества передвижников.

Биография 

Родился  года в Москве. Сын деятеля искусств и художника-любителя, Егора Ивановича Маковского, одного из основателей «натурного класса» на Большой Никитской, ставшего впоследствии Училищем живописи и ваяния, а после 1865 года — Московским училищем живописи, ваяния и зодчества. Брат живописцев Александры, Николая и Владимира Маковских. Младшая сестра художника, Мария Егоровна Маковская, была актрисой. Среди друзей семьи были Карл Брюллов и Василий Тропинин. Позднее Константин Маковский писал: «Тем, что из меня вышло, я считаю обязанным себя не академии, не профессорам, а исключительно моему отцу».

В 1851 году поступил в Московское училище живописи и ваяния, где, став первым студентом, легко получил все возможные награды. Его учителями были М. И. Скотти, А. Н. Мокрицкий, С. К. Зарянко, все — ученики Карла Брюллова. Склонность Маковского к романтизму и декоративным эффектам можно объяснить влиянием Брюллова.

В 1858 году Маковский поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. С 1860 года он участвовал в выставках академии с такими картинами как «Исцеление слепых» (1860) и «Агенты Димитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова» (1862). В 1863 году Маковский, вместе с 13 другими студентами, выбранными для участия в конкурсе на Большую золотую медаль Академии, отказался писать картину на тему Скандинавской мифологии («Бунт четырнадцати») и покинул академию, не получив диплома.

Чуть позже он присоединился к артели художников, возглавляемой Иваном Крамским, создавая картины из повседневной жизни (Вдова (1865), Продавец сельди (1867) и т. д.), а в 1870 году — к «Товариществу передвижных художественных выставок». Константин Маковский выставлял свои работы как на выставках Академии, так и на передвижных художественных выставках.

Значительные изменения в его стиле произошли после путешествия в Египет и Сербию в середине 1870-х. Его интересы сместились от социальных и психологических проблем к художественным проблемам цвета и формы.

В 1880-х Константин Маковский приобретает известность как модный автор портретов и исторических картин и становится одним из самых высокооплачиваемых российских художников того времени. На Всемирной выставке 1889 года в Париже он получает Большую золотую медаль за картины «Смерть Ивана Грозного», «Суд Париса» и «Демон и Тамара». Некоторые критики-демократы рассматривали его как предателя идеалов Передвижников, создававшего, подобно Генриху Семирадскому, поразительные на вид, но поверхностные по смыслу работы.

В 1902 году в Императорской академии художеств прошла выставка картин художников-передвижников Ефима Волкова и Владимира Маковского.

В 1915 году, наряду со многими другими художниками своего времени, участвует в учреждении Общества возрождения художественной Руси. В сентябре того же года Константин Маковский стал жертвой несчастного случая (в его экипаж врезался трамвай); скончался он в Петрограде  года. Был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры (могила не сохранилась).

Стиль
Живописной манере художника присущи черты нескольких стилей. Выйдя из школы и являясь представителем академизма, он в то же время демонстрирует некоторые качества, которые наиболее ярко проявятся в творчестве русских импрессионистов. Помимо этого, некоторые из его исторических картин, например «Наряд русской невесты» (1889), демонстрируют идеализированный взгляд на жизнь в России предыдущих эпох.

Семья 
Внебрачная дочь — Наталья Константиновна Маковская(Лебедева); годы жизни: 1860—1939.

Жена (с 11 ноября 1866 года) — Елена Тимофеевна Буркова (сценическая фамилия — Черкасова). Артистка драматической труппы Императорских театров в Санкт-Петербурге, внебрачная дочь графа В. А. Адлерберга, бывшего министром Двора при Николае I. Сын Владимир (21.01.1871—1871). В марте 1873 года художник овдовел.

Второй брак (с 22 января 1875 года) Юлией Павловной Летковой (1859 — 23.11.1954). Её сестра — Леткова, Екатерина Павловна. Сёстры Летковы, известные в своё время красавицы, неоднократно служили Маковскому моделями для его работ.

В браке родились дети: Сергей Константинович, известный деятель русской культуры Серебряного века, дочь Елена Лукш-Маковская, художница, прожившая большую часть жизни в Германии, сын Владимир (1883—?). Развод 26 мая 1898 года.

Третий брак, с 6 июня 1898, с Марией Алексеевной Матавтиной (1869—1919). Дети от этого брака — Константин, Ольга, Марина, Николай (10.06.1903; Париж).

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде 
1909 — 17.09.1915 года — 1-я линия, 56.

В литературе

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 Маковский С. Портреты современников. Нью-Йорк. Издательство имени Чехова. 1955.

Ссылки 

 
 Маковский Константин Егорович: Биография и творчество художника на сайте Artonline.ru
 Маковский Константин Егорович: Биография, статьи, 323 картины
 Биография на сайте gelos.ru

Константин Егорович
Передвижники
Художники России XIX века
Выпускники Императорской Академии художеств
Действительные члены Императорской Академии художеств
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Жители «дома Бенуа»